Das Wort Guangwu ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 Han Guangwudi, ein chinesischer Herrscher;
 Guangwu (Fundstätte), die archäologische Fundstätte der „Stadt Guangwu“ (广武城) im Kreis Shanyin der chinesischen Provinz Shanxi;
 Guangwu (Jieshou) (光武镇), die Großgemeinde Guangwu der Stadt Jieshou in der Provinz Anhui.